Rocchi är ett efternamn.

 Gianluca Rocchi - en italiensk fotbollsdomare
 Tommaso Rocchi - en italiensk fotbollsanfallare